észak-koreai nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Labdarúgóként
Az Észak-koreai Labdarúgó-szövetség (KNDK) 1986-ban a női labdarúgó reménységek részére toborzást hirdetett, a felhívás hatására a röplabdától elpártolva jelentkezett. Kapus pozícióban lett a korosztályos válogatott tagja. Egy sérülés miatt az aktív labdarúgást be kellett fejeznie.

Nemzeti játékvezetés 
A KNDK Játékvezető Bizottságának felhívására tett játékvezető vizsgát. Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottságai minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. A küldési gyakorlat szerint rendszeres játékvezetői és partbírói szolgálatot végzett.

Nemzetközi játékvezetés 
A Észak-koreai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1999-től tartotta nyilván női asszisztensi keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől.

Női labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton az Egyesült Államok rendezte a 3., az 1999-es női labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

1991-es női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 

Észak-koreai labdarúgó-játékvezetők
1970-ben született személyek
Élő személyek